

Toponymie

au Royaume-Uni
 Olney (Buckinghamshire), une ville proche de Milton Keynes, England (d'où viennent les hymnes d'Olney) ;

aux États-Unis
 Olney (Alabama) ;
 Olney (Géorgie) ;
 Olney (Illinois) ;
 Olney (Kentucky) ;
 Olney (Maryland) ;
 Olney (Missouri) ;
 Olney (Montana) ;
 Olney (Oklahoma) ;
 Olney (Oregon) ;
 Olney (Philadelphie), en Pennsylvanie, un quartier de Philadelphie ;
 Olney (Texas).

Nom de famille 

 David Olney (1948-2020), auteur-compositeur-interprète américain.
 John Olney (1931-2015), neuropathologiste américain donnant son nom aux lésions d'Olney ;
 Richard Olney (1835–1917), homme politique américain ;
 Richard Olney (1927-1999), peintre, cuisinier, et écrivain culinaire américain ;
 Sarah Olney (née en 1977), femme politique britannique ;
 Violet Olney (1911-1999), athlète britannique.